Асылбаев:

 Асылбаев, Виктор Анатольевич (род. 1964) — советский и казахстанский футболист.
 Асылбаев, Владимир Мауленович (1945—1994) — советский футболист.
 Асылбаев, Пётр Мауленович (род. 1954) — советский футболист; казахстанский тренер.